

Geografia 
Costa Rica
Granadilla – distretto facente parte del cantone di Curridabat, nella provincia di San José

Spagna
Granadilla de Abona – comune dell'isola di Tenerife
Granadilla – città fantasma, frazione di Zarza de Granadilla in Estremadura

Biologia 
Granadilla – nome comune di alcune specie del genere Passiflora,
Granadilla – nome comune dell'arbusto Dalbergia melanoxylon della famiglia delle leguminose
Granadilla – nome del frutto della pianta Passiflora ligularis

Altro
Unión Deportiva Granadilla Tenerife – squadra di calcio femminile spagnola